Ask steht für:
 eine Gestalt der germanischen Mythologie, siehe Ask und Embla
 ein RoPax-Schiff, siehe Stena Gothica (Schiff, 1982)
 ask, der Briefkurs im Börsenhandel
 Ask.com, Suchmaschine

Orte in Skandinavien:
 Ask (Gjerdrum), Ort in der norwegischen Provinz Viken
 Ask (Askøy), Ort in der norwegischen Provinz Vestland
 Ask (Ringerike), Ort in der norwegischen Provinz Viken
 Ask (Motala), Ort in der Gemeinde Motala der schwedischen Provinz Östergötlands län
 Ask (Svalöv), Ort in der Gemeinde Svalöv der schwedischen Provinz Skåne län

Personen:
 Beatrice Ask (* 1956), schwedische Politikerin
 Morten Ask (* 1980), norwegischer Eishockeyspieler
 Olof Ask (* 1982), schwedischer Handballspieler

ASK steht für:
 Aarhus Sejlklub, Segelclub in Aarhus, Dänemark
 Akademische Seglergruppe Karlsruhe
 Albert-Schweitzer-Kinderdorf
 Allgemeine Sparkasse Oberösterreich
 Amplitude-Shift Keying, siehe Amplitudenumtastung

 Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien
 Armeesportklub in der DDR, siehe Zentraler Sportklub der Armee
 Artenschutzkartierungs-Datenbank für Bayern, siehe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz

 ASK Chemicals (Ashland-Südchemie-Kernfest), deutscher Chemiekonzern

 Available Seat Kilometers, siehe Sitzplatzkilometer
 Brennabor Typ ASK, deutsches Pkw-Modell von 1928, siehe Brennabor Typ AL
 Flughafen Yamoussoukro, ziviler Flughafen in der Elfenbeinküste (IATA-Code)
 Linzer ASK, Fußballverein aus Linz, siehe LASK

AŠK steht für:
 AŠK Inter Bratislava, slowakischer Fußballverein

ask steht für:
 Ashkun (ISO-639-3-Code), eine der Nuristani-Sprachen der Nuristani in den Bergregionen Afghanistans und Pakistans

Abkürzung